

События 
 30 апреля 1415—1440 — Маркграф Бранденбурга и курфюрст Фридрих I.
 7 июня — полное солнечное затмение, наблюдаемое в Восточной Европе. В Слуцкой летописи по этому поводу сказано: «В лето 6923. Месяца июня 7 в святого Феодота изгибе солнце и скрыи луча своя от земля во 4 час дни в год святои обедни, и звезды явилися как в нощи. Тогды было Благовещение у понеделок на страстнои недели».
 6 июля — Ян Гус сожжён на костре в Констанце.
 Король Англии Генрих V возобновляет военные действия. Разгром французов при Азенкуре.
 14 августа — Захват португальцами Сеуты. Начало экспедиций в Африку, организованных Генрихом (Энрике) Мореплавателем, сыном Жуана I.
 25 октября — битва при Азенкуре.
 1415—1419 — Волнения на юге Чехии. Восстания в некоторых городах.
 Присоединение к Швейцарскому союзу Аргау.
 Восстание крестьян Эгейского побережья Малой Азии, как турок, так и греков, против османской знати, во главе с дервишеским шейхом Симавиа-оглу Бедр-ад-дином. Они разбили феодальное ополчение, собранное султаном.
 1415—1449 — Иран подчинён султанам Герата.
 Начинается строительство медресе Улугбека, сооружения, сегодня входящего в комплекс площади Регистан в Самарканде.
 Под давлением великого князя литовского Витовта произошло временное разделение Русской церкви на Московскую и Киевскую (Литовскую) метрополии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1415 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1415 году
 15 мая — Мануэль Хризолорас, греческий учёный.
 6 июля — Ян Гус, чешский религиозный реформатор, сожжён на костре.

См. также